Håkantorp kan syfta på:

 Håkantorp – en småort i Levene socken i Vara kommun
 Håkantorps socken – socken i Västergötland
 Håkantorps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län –1952
 Håkantorps församling – en tidigare församling i Skara stift –2006
 Håkantorps kyrka – en kyrkobyggnad i Hornborga församling
 Håkantorps distrikt – distrikt i Falköpings kommun